Příjmení Šefl může označovat:

 Alois Šefl (1874–1938) – český horník, anarchosyndikalista, novinář, spisovatel a překladatel
 Jaroslav Šefl (1898–1963) – český malíř a grafik
 Vladimír Šefl (1924–1988) – český muzikolog